bio-energiecentrale, een oven gestookt op biomassa om elektriciteit op te wekken
 Bec, een boek van Darren Shan, over demonen, vierde deel uit de tweede reeks
 Beading Engine Company, een historisch merk van hulpmotoren
 Bose-einsteincondensaat, een aggregatietoestand
 Brisbane Entertainment Centre, een multifunctionele arena in Brisbane
 Belgisch Elektrotechnisch Comité, een Belgische elektrotechnische standaardisatieorganisatie